Список кантри-хитов № 1 1991 года включает самые популярные песни жанра кантри-музыки, которые возглавляли американский хит-парад Hot Country Songs журнала Billboard в 1991 году. 4 раза в 1991 году побывал на № 1 певец Гарт Брукс. Лидировали его песни «Two of a Kind, Workin' on a Full House», «The Thunder Rolls», «Shameless» и «What She’s Doing Now».

История 
 7 сентября первое место занял сингл «Brand New Man» дуэта Brooks & Dunn (в составе Ronnie Dunn и Kix Brooks), первый их чарттоппер в карьере из 20.

Список

См. также 
 Список кантри-альбомов № 1 в США
 Список синглов №1 в США в 1991 году (Billboard)

Примечания

Ссылки 
 

Чарты Billboard 1991 года
Списки кантри-хитов Billboard
Списки хитов № 1 1991 года
1991 год в музыке США